Diensteanbieter oder Dienstanbieter steht für:
 Telekommunikationsdiensteanbieter
 Internetdienstanbieter; Anbieter von Internetzugang, Hosting, Housing, Internetinhalten oder -anwendungen